Набэсима Наонори:

 Набэсима Наонори (1667—1736) — 3-й даймё княжества Хасуноикэ.
 Набэсима Наонори (1793—1826) — 9-й даймё княжества Касима.